Папини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папини, Гвидо (1847—1912) — итальянский скрипач и композитор.
 Папини, Джованни (1881—1956) — итальянский журналист, писатель, поэт, литературный критик.
 См. также 
 Папин
 Папино